Diefenbach ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Diefenbach (* 1974), deutsche Fotografin

 Felix Diefenbach, deutscher Basketballspieler
 Frank Diefenbach (* 1969), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Fritz Diefenbach (1890–1962), deutscher Verwaltungsjurist
 Heiner Diefenbach (* 1959), deutscher Manager und Wirtschaftsingenieur
 Johann Diefenbach (1832–1911), deutscher Geistlicher und Historiker
 Julius Diefenbach (1835–1917), deutscher Ingenieur und Politiker, MdR
 Jürgen Diefenbach (* 1956), deutscher Fußballspieler
 Karl Wilhelm Diefenbach (1851–1913), deutscher Maler und Sozialreformer
 Leonhard Diefenbach (1814–1875), deutscher Maler und Pädagoge
 Lorenz Diefenbach (1806–1883), deutscher Schriftsteller und Sprachwissenschaftler
 Lucidus Diefenbach (1886–1958), deutscher Maler
 Ramona Diefenbach  deutsche Schriftstellerin
 Sarah Diefenbach (* 1982), deutsche Psychologin und Hochschullehrerin
 Stefan Diefenbach-Trommer (* 1971), deutscher Journalist und politischer Aktivist
 Steffen Diefenbach (* 1968), deutscher Althistoriker

 Wolfgang Diefenbach (* 1951), deutscher Jazzmusiker und Dirigent

Diefenbach ist der Name folgender geographischen Objekte:

 Diefenbach (bei Wittlich), Gemeinde im Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Diefenbach (Kall), Ortsteil von Kall, Nordrhein-Westfalen
 Diefenbach (Sternenfels), Ortsteil von Sternenfels, Enzkreis, Baden-Württemberg
 Diefenbach, deutscher Name von Dieffenbach-au-Val, Gemeinde im Unterelsass, Frankreich
 Diefenbach, deutscher Name von Diefenbach-lès-Puttelange, Ortsteil von Puttelange-aux-Lacs, Lothringen, Frankreich
 Diefenbach (bei Hellimer), deutscher Name von Diffembach-lès-Hellimer, Gemeinde in Lothringen, Frankreich

 Diefenbach (Alf) oder Tiefenbach, linker Zufluss der Alf bei Sprinker Mühle, Ortsgemeinde Mückeln, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz

Diefenbach ist der Name folgender Himmelskörper:
 (6059) Diefenbach, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Dieffenbach
 Henri Dievenbach (1872–1946), niederländischer Maler
 Tiefenbach